Zup peut faire référence à :

 ZUP, acronyme de zone à urbaniser en priorité ;
 , groupe de musique hongrois formé en 2007 ;
 Zup!, série de jeux vidéo du développeur et éditeur Quiet River ; 
 , village en Birmanie.